We Want In: The Street LP — студийный альбом Outlawz (в составе Kastro, Young Noble, E.D.I., Stormey), выпущенный 5 августа 2008 году на лейбле 1Nation Ent. при поддержки Gold Dost Media. В записи альбома приняли участие C-Bo, J-Bo из YoungBloodz, Maserati Rick, Nutt-So. На композиции «We Want In / Hunger Pains», «Everything Happenz 4 a Reason» были сняты видеоклипы. Альбом дебютировал на 84-м месте чарта Top R&B/Hip-Hop Albums

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Outlawz
Гангста-рэп-альбомы США